Стреле́цкая волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Стрелецкая волость (Курский уезд) — в составе Курской губернии
 Стрелецкая волость (Старооскольский уезд) — в составе Курской губернии
 Стрелецкая волость (Мценский уезд) — в составе Орловской губернии
 Стрелецкая волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии
 Стрелецкая волость (Севский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Стрелецкая волость (Трубчевский уезд) — в составе Орловской (позднее Брянской) губернии
 Стрелецкая волость (Темниковский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Стрелецкая волость (Алексинский уезд) — в составе Тульской губернии
 Стрелецкая волость (Белёвский уезд) — в составе Тульской губернии
 Стрелецкая волость (Ефремовский уезд) — в составе Тульской губернии
 Стрелецкая волость (Одоевский уезд) — в составе Тульской губернии